37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej w m. Glicko, w składzie 26 BROP – 1968-1990
 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej w m. Sochaczew, w składzie 3 BROP – od 2012